

Прізвище 

Цай () — китайське прізвище.
 Цай Веньцзі —  поетеса та композитор часів династії Хань
 Джолін Цай — співачка, танцівниця, актриса, дизайнерка й композитор
 Цай Інвень — 7-ма президент Республіки Китай
 Цай Лунь — сановник часів династії Хань
 Цай У — міністр культури КНР
 Цай Цзелінь — легкоатлет, олімпійський медаліст
 Цай Юн — державний службовець, письменник, музикант, каліграф і поет часів династії Хань
 Цай Юнь — бадмінтоніст, олімпійський чемпіон

Інше 
 2240 Цай — астероїд головного поясу

Китайські прізвища